Macael kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Macael (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Almería, 
 Macael (kommun), Andalusien, Provincia de Almería, 

Robotskapade Spanienförgreningar